Roe (rivier in West-Australië)
 Roe (rivier in Montana)